Ни́ка (настоящее имя Ири́на Никола́евна Ма́льгина; род. 8 июня 1951 года, Симферополь) — популярная советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России (1995). Пик популярности пришёлся на 1990-е годы. Известные композиции: «Сколько лет, сколько зим», «Три хризантемы», «Секс-бомба», «Карие глаза», «Это не мой секрет», «Бумажные цветы», «Подари мне поцелуй».

Биография 
Певица родилась 8 июня 1951 года в музыкальной семье, предположительно в Симферополе. С детства увлекалась музыкой и танцами: окончила балетную студию при хореографическом училище и музыкальную школу по классу фортепиано.

Окончила Московское музыкально-педагогическое училище. Затем обучалась во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства по классу вокала у Георгия Виноградова.

Первые шаги в певческой карьере предпринимает в конце 1970-х годов, работая вначале в популярном ВИА «Молодые голоса» (из которого впоследствии образовалась хард-рок группа «Круиз»), а затем в ВИА «Музыка».

В эти годы выходит замуж и выступает под фамилией мужа: Ирина Мальгина.

В 1977 году в составе ВИА «Музыка» участвует в постановке рок-оперы Андрея Богословского «Алые паруса», исполняя партию Ассоль.

В начале 1980-х Ирина Мальгина выступает дуэтом с певцом Эмином Бабаевым. Наиболее популярные композиции в их исполнении «Колдует листопад», «Карнавал» и «Городские цветы» звучат в эфире всероссийских радиостанций и в начале 2000-х. Песня «Колдует листопад» записана на диске «100 лучших ретро-дуэтов» серии «Имена на все времена» компанией «Монолит Рекордс».

В 1989 году муж певицы, Владимир Мальгин, принимает решение о сольной карьере жены и становится её продюсером.

В поисках имиджа, Ника выступает в одних программах с панк-рок-группой-апофеозом «НИИ Косметики». Затем запускает концертную программу в образе эстрадной «секс-бомбы», записывая песню с таким же названием, сразу же обратившую на себя внимание публики и критики. Певица, эпатирующая эротическим шоу и обилием обнажённых сцен в видеоклипах (первый клип, снятый на песню «Соперница», был запрещён к показу после первого эфира), становится востребованной.

Выходит дебютный магнитоальбом Ники «Три хризантемы». Одноимённый хит широко раскручивается на телевидении.

Под новым именем певица дебютировала в 1991 году на Всероссийском Фестивале «Звёзды эроса» с сольной программой «Ника — эротик-шоу». Имидж соблазнительницы высоко оценило жюри: певица становится лауреатом фестиваля, а её программа удостаивается первой премии.

В 1991 году Владимир Мальгин создаёт одну из первых в стране частных студий звукозаписи «НИКА». Вся студия располагалась в небольшой комнатке, арендованной в доме Всесоюзного общества слепых в Безбожном переулке (позднее студия переедет в Дом охотника на «Водном стадионе»). Здесь записывали свои первые песни Маша Распутина, Борис Моисеев, Сергей Пенкин, Григорий Лепс, Катя Лель и др. Здесь в 1991 году записывается грампластинка Ники «Последний писк». Затем издаётся одноимённый магнитоальбом на студии «ZeKo Рекордс».

Ника принимает участие в Первом музыкальном фестивале «Русский шансон».

Начиная с 1993 года Ника активно гастролирует за рубежом. Первый выезд был в ОАЭ с концертной программой на английском языке. Затем последовали сольные концерты в Канаде, США и др. странах.

В 1995 году певица удостаивается звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».

В этом же году выходит её новый альбом «Сколько лет, сколько зим…», в который входят композиции из раннее изданных альбомов. Вскоре Ника выпускает новый альбом: «Страна любви», который было решено не поддерживать широкой рекламной кампанией. В результате диск оказался мало востребованным.

Чтобы вернуть былую популярность, в 1997 году Ника записывает альбом «Это не мой секрет». На заглавную одноимённую песню снимается дорогой видеоклип, который выходит в ротацию на центральных телеканалах России.

В 1999 году в ротацию на радио выпускается музыкальный релиз «Подари мне поцелуй» композитора Сергея Паради. На телевидении выходит клип, который снял режиссёр Евгений Курицын.

В 2000-х годах популярность певицы падает, хотя она продолжает выступать на концертных площадках России (в основном в сборных концертах «звёзд 80-90-х»).

В декабре 2009 года выходит сингл «Секс-бомба». Песня была записана ещё в 1999 году, но к релизу Ника подготовила новую аранжировку. К выходу готовился новый альбом, две композиции из которого («Цветочек аленький» и «Танцуйте девочки, гуляйте мальчики») были запущены в ротацию на радио. Был снят новый клип на песню «Подари мне поцелуй». Однако, альбом не был выпущен. Одной из причин музыкальные критики указывают финансовую проблему.

Весной 2009 года, по ходатайству адвокатов Ники, официально запретили использовать её сценический псевдоним казахстанской певице Веронике Косачевой, которая также начала сольную карьеру в 2007 году под именем Ника. По данным Русского музыкального телеканала, теперь Косачева выступает под псевдонимом Аника.

10 июля 2009 года Ника приняла участие в передаче «Званый ужин» канала РЕН ТВ.

Дискография 
 1988 — Банан (Магнитоальбом) — под именем Ирина Мальгина
 1989 — Соперница (Магнитоальбом) — под именем Ирина Мальгина
 1991 — Три хризантемы (студия «Союз») МС
 1992 — Последний писк (студия «НИКА», LP)
 1992 — Последний писк (студия «ZeKo Рекордс»; в 1994 переиздан на CD; № по каталогу: ЗД-006)
 1994 — Карие глаза (студия «БЕКАР Рекордс»)
 1994 — Карие глаза (студия «ZeKo Рекордс»; CD; № по каталогу: ЗД-028)
 1994 — Карие глаза (студия «ГЮЙС LTD»; CD; № по каталогу: GCD 04-001-1)
 1995 — Страна любви (студия JAM MUSIC GROUP, магнитоальбом и CD; № по каталогу: 010 085-1)
 1995 — Сколько лет, сколько зим… (студия JAM MUSIC GROUP, магнитоальбом и CD; № по каталогу: 010 060-1)
 1997 — Это не мой секрет (студия «Союз», магнитоальбом и CD; № по каталогу: SZCD 0712-97)
 1999 — Я не стану ворожить (студия «Монолит», магнитоальбом и CD; № по каталогу: MT 099-1)
 2000 — Художник Мишка (студия «Видеосервис», магнитоальбом и CD; № по каталогу: VS CD 99053)
 2006 — Ника (серия «Легендарные песни») (студия JAM GROUP INTERNATIONAL, CD; № по каталогу: 010 339-2)
 2006 — Ника (сборник MP3) (студия JAM GROUP INTERNATIONAL, CD; № по каталогу: 010 337-5)
 2012 — НИКА-Легендарные хиты и новые песни, (КЛАССИК КОМПАНИ, СД, 2012)
 2012 — НИКА-mp3, (КЛАССИК КОМПАНИ, СД, 2012)

Гастроли 
За время концертной деятельности певица много гастролировала как по России, так и за рубежом.
С концертами посетила страны: Польша, Германия, Корея, ОАЭ (1993 год; со специальной концертной программой на английском языке в сопровождении музыкантов С. Потапова), Канада (1995 год), США (1996 год, Нью-Йоркский зал LIDO, 3 сольных концерта), Италия, Турция, Испания (культурная программа Олимпийских игр в Барселоне), Греция, Кипр.

Факты 

 В 1990 году снялась в фильме «Секс и перестройка». По сценарию она сопровождает французского режиссёра Франсуа и его переводчицу Алёну Масуренкову на концерт группы «Кино».
 Когда студия Ники переехала в здание Москонцерта (угол Каланчёвской ул. и Орликова пер.), в январе 1996 года случился пожар. Сгорела вся аппаратура и записи Ники, а также других исполнителей (гр. «Альфа», Н. Джигурда и др.). Поскольку страховая компания обанкротилась, продюсеру В. Мальгину пришлось выплачивать деньги за ущерб с гонораров певицы. Данное обстоятельство серьёзно повлияло на дальнейшую карьеру Ники, поскольку финансовое положение не позволяло и дальше находиться в «первом эшелоне» шоу-бизнеса.
 Имя певицы Ники есть в списке выдающихся современников, записанных в «Золотой книге наций», заложенной на вечное хранение в основании архитектурно-паркового комплекса «Ангел — Хранитель Добра и Мира».
 В марте 2009 года открыла круглосуточный массажный салон для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
 В 2009 году жёлтая пресса активно муссировала тему романа Ники с известным шоуменом-карликом Вовой Шкетом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт певицы
 Музыкальная энциклопедия www.muslib.ru
 www.blatata.com
 

Персоналии по алфавиту
Певцы и певицы СССР
Певцы и певицы России
Заслуженные артисты Российской Федерации
Артисты, известные под псевдонимами